Тучапська сільська рада — Івано-Франківська область, Снятинський район
 Тучапська сільська рада — Львівська область, Городоцький район